Тепанго де Родригез има више значења:

 Општина Тепанго де Родригез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепанго де Родригез (Тепанго де Родригез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику